Fructueux de Braga est un religieux galicien du Moyen Âge.
 Saint Fructueux, évêque de Tarragone, martyrisé en 259.

Homonymie